Nicomedes I, rei de Bitínia del 281 al 246 aC.
 Nicomedes II Epífanes, rei de Bitínia del 167 al 128 aC.
 Nicomedes III Evergetes, rei de Bitínia del 128 aC al 91 aC.
 Nicomedes IV Filopàtor, rei de Bitínia del 91 al 74 aC.
 Nicomedes d'Esmirna (Nicomedes, Nikomédes ) fou un metge i poeta grec
 Nicomedes, matemàtic grec.
 Sant Nicomedes, sant.
 Nicomedes Santa Cruz, (Lima, 4 de juny de 1925 - Madrid, 5 de febrer de 1992) compositor musical.
 Nicómedes Pastor Díaz, (Viveiro, 15 de setembre de 1811 - Madrid, 22 de març de 1863), escriptor, periodista i polític del Romanticisme.